Constantin Andréou (1917-2007), peintre et sculpteur gréco-français ;
 Ioánnis Andréou (-), nageur grec ;
 Stélios Andréou (2002-), footballeur chypriote.

Patronyme grec